Иоганн Эмиль Кунце (; 1824—1894) — германский юрист.

Был профессором в Лейпциге; один из немногих романистов, убеждённый в том, что «основы юриспруденции покоятся на основах философии», и в своих «конструкциях» римского и современного права искавший по преимуществу этот общий, философский смысл юридических явлений. Стремясь к примирению между идеализмом юристов-гегельянцев и натурализмом (реализмом) Йеринга и его последователей, Кунце не верит в безусловное господство одной логики (разума) в праве и вместе с тем отказывается строить его на начале практической цели. Интуитивный способ исследования, мышление образами и контрастами — вот основные приёмы работ Кунце, значение которых определяется тем, что Кунце своей интуицией удавалось угадать реальный смысл явлений. Многие его замечания об историческом развитии обязательств и их формах, об отношении римских и современных ему форм гражданского права имеют несомненную ценность для своего времени.

Избранная библиография 
 «Die Obligation und die Siugularsuccession des römisch. und heutigen Rechts» (1856)
 «Die Lehre v. d. Inhaberpapieren» (1857)
 «Deutsches Wechselrecht» (1862)
 «Die Obligationen im Römisch. und heutigen Recht und das jus extraordinarium der röm. Kaiserzeit» (1886)
 «Der Besitzwille» (1890)
 «Der Gesammtact. Ein neuer Rechtsbegriff» (1892)
 «Kursus des Röm. Rechts» (1879)
 «Excurse über Röm. Recht» (1880)
 «Der Wendepunct der Rechtsw.» (1856)
 «Ueber die Todesstrafe» (1868)
 «Prolegomena zur Geschichte Roms» (1882)
 «Der Provinzialjurist Gajus» (1882)
 «Betrachtungen über den Entwurf eines bürg. Gesetzbuchs» (1889)
 «Der Parallelismus des jus publicum und privatum bei den Römern» (1889)
 «Die deutschen Stadtgründungen» (1891)
 «Ihering, Windscheid, Brinz» (1893)
 «Zur Geschichte des Röm. Pfandrechts» (1893)

Примечания

Литература 
 

Юристы Германии